Bowne ist der Familienname folgender Personen:

 Obadiah Bowne (1822–1874), US-amerikanischer Politiker
 Samuel S. Bowne (1800–1865), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Walter Bowne (1770–1846), US-amerikanischer Politiker

Bowne steht als Ortsbezeichnung für:

 Bowne Township, Michigan, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Bone
 Bowen
 Bown